Fabrice Moreau – kameruński piłkarz
 Fabrice Moreau – francuski wioślarz